Sopatros (lateinisch Sopater) ist ein griechischer Name, den in der Antike mehrere bekannte Personen trugen:

 Sopatros von Apameia, Philosoph (Neuplatoniker) im 4. Jahrhundert
 Sopatros (Mythologie), Legendengestalt, angeblich Urheber der Tieropfer in Attika
 Sopatros von Paphos, Dichter im 4./3. Jahrhundert v. Chr.
 Sopatros (Rhetor), griechischer Rhetor in Athen im 4. Jahrhundert